Buruma steht für:
 Ian Buruma (* 1951), Schriftsteller
 Buruma (Baucau), Ort in Osttimor
 die kurze Sporthose für Mädchen im Schulunterricht in Japan, siehe Bloomers#Japan
 Buruma (Abessinien), Ort in Abessinien